Le nom Pogo a été donné à l'origine à un jeu d'enfant, le bâton sauteur : une barre munie d'un ressort ; l'utilisateur a les deux pieds et les mains posés sur deux montants et se déplace en sautillant par petits bonds tout en essayant de garder l'équilibre. 
 Le pogo est un style de danse où tout le monde saute de façon désordonnée et en se bousculant, plus ou moins en rythme avec la musique.
 Pogo est une bande dessinée de Walt Kelly.
 Le Pogo est une catégorie de voiliers français de croisière et de compétition.
 En aéronautique, un POGO désigne un vol de très courte distance en régime IFR (vol aux instruments) entre deux aéroports voisins situés dans la même région de contrôle (par exemple de Paris-Orly à Paris-Charles-de-Gaulle), servant à la mise en place d'un aéronef (sans passager). Les vols POGO comportent un segment de montée initiale ou un départ omnidirectionnel suivi d’un itinéraire de raccordement en navigation conventionnelle pour rejoindre la procédure d’approche finale de l’aéroport de destination. Les itinéraires POGO ne comportant pas de procédure d’attente, les délais éventuels sont résorbés dans la plupart des cas avant la mise en route.
 L'effet pogo est une oscillation potentiellement dangereuse créée par résonance lors des lancements de fusées.
 
 Une broche Pogo est un connecteur à ressort permettant d'établir une connexion temporaire entre deux circuits imprimés.
 Le Convair XFY Pogo est le nom d'un prototype d'avion américain des années 1950.
 Pogo.com est un site de jeux sur internet.
 Le pogo est une saucisse fumée enrobée de pâte à frire, le tout planté sur un bâtonnet.
 Pogo est un musicien électronique « samplant » essentiellement des films.
 "Pogo" est le titre d'une émission musicale à la fin des années 1970, portant sur la musique punk, présentée et animée sur Europe 1 par Alain Maneval et réalisée par Marc Garcia.

Toponymie 
 Pogo est une commune du Mali.
 Pogo est une localité de Côte d'Ivoire.

Voir aussi 
 Pogo-pogo, une figure de skateboard

Notes et références